Termenul Crai poate să însemne:

Monarh sau rege
Magii de la Răsărit din creștinism, fiind și numele unei colinde românești
nume geografice:
Crai Nou, Timiș, sat traversat de râul Lanca Birda
Munții Piatra Craiului
alte denumiri derivate:
Opereta „Crai Nou” compusă de Ciprian Porumbescu
Crai Nou - Suceava -  ziar din Bucovina
Crai-nou, prima fază a Lunii; element care se află simbolizat pe stema României.

Toponime românești